Ankyramorpha — позатаксономічна група викопних плазунів ряду Procolophonomorpha. Визначення таксона можна озвучити як "останнього загального предка  Procolophonia та Lanthanosuchoidea і всіх його нащадків ". На початок ХХІ до складу групи включають усі відомі Procolophonomorpha, за винятком Australothyris smithi та Microleter mckinzieorum.

Філогенія 
Філогенетична кладограма створена на основі праці Linda A. Tsuji, Johannes Müller and Robert R. Reisz, 2012.

Примітки 

Procolophonomorpha